Milan Zrnič, slovenski hokejist, * 3. april 1981, Jesenice.

Zrnič je igral za kluba HK HIT Casino Kranjska Gora in HK Acroni Jesenice, kjer se je po sezoni 2003/2004 upokojil.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 99
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 99
|
| 4
| 2
| 8
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK HIT Casino Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 23
| 11
| 13
| 24
|
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D2
| 01
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 11
| 0
| 0
| 0
| -4
| 10
|
|
|
|
|
|
|

|-
| HK HIT Casino Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 12
| 7
| 19
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 13
| 1
| 1
| 2
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 22
| 4
| 13
| 17
|
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 14
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 13
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 12/13
|
| 7
| 3
| 5
| 8
|
| 2
|
| 4
| 1
| 4
| 5
| 
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |132
| bgcolor="#7FFF00" |38
| bgcolor="#7FFF00" |53
| bgcolor="#7FFF00" |91
| bgcolor="#7FFF00" |+3
| bgcolor="#7FFF00" |150
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |18
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |8
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Jesenice Mladi